Twist (englisch „Drehung“) steht für:

 Twist (Tanz), ein Modetanz
 Twist (Protein), ein Protein
 eine Konformation von Molekülen, siehe Konformation #Konformationen bei cyclischen Molekülen
 Twist (Literatur), auch Plot Point oder Plottwist genannt, eine unerwartete Wendung in der Handlung eines Buches oder Films
 Twist (Cocktail), eine Variante in der Zubereitung von Drinks
 in Rollen- oder Spiralform gedrehter Priem, siehe Kautabak #Herstellung
 Twist (Jugendmagazin), eine Zeitschrift
 TWIST, ein Kulturmagazin des Fernsehsenders ARTE
 ein Stopfgarn, siehe Stopfen (Handarbeit)
 die Verwindung von Segeln, siehe Segeltrimm #Twist
 eine Aufschlagtechnik beim Tennis, siehe Topspin
 Twist (Film), Verfilmung von Oliver Twist aus dem Jahr 2021 mit Michael Caine in einer Hauptrolle

Personen:
 Friedrich von Twist († 1559), Domherr in Münster

 Lil Twist (* 1993), US-amerikanischer Rapper
 Oliver Twist, eine Romanfigur von Charles Dickens
 Tony Twist (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler

Twist ist der Name folgender Orte:
 Twist (Emsland), Gemeinde in Niedersachsen
 Twist (Arkansas), Ort im Cross County

Siehe auch:
 Gummitwist, ein Kinderspiel
 The Twist, ein amerikanisches Musikstück von 1960
 The Twist, eine Kunstgalerie in Norwegen, siehe Kistefos-Museum
 Twist-Knoten
 Twister